Cistella (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii
 Cistella (grzyby) – rodzaj grzybów